Pečnik je lahko:

 Pečnik, naselje v občini Idrija
 Pečnik, priimek več znanih ljudi